Península do Iucatão, México
Tulum — antiga cidade portuária maia
Tulum (município)
Tulum (cidade)

Outros usos
Tulum (instrumento musical) — gaita-de-foles turca

Desambiguações de topônimos